Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але Суарес не брала участі через травму спини.

Руано Паскуаль грала в парі з Кончітою Мартінес і вони програли в півфіналі парі Ліза Реймонд і Саманта Стосур.

Реймонд і Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Дементьєва і Флавія Пеннетта з рахунком 6–2, 5–7 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

1-ша секція

2-га секція

Нижня половина

3-тя секція

4-та секція

Посилання 
 Draw

Жінки, парний розряд
2005 у жіночому тенісі
2005 в американському спорті